Пэ́ттон О́свальт (, род. 27 января 1969, Портсмут, Виргиния, США) — американский стендап-комик, актёр и сценарист. Известен по роли Спенсера Олчина в ситкоме «Король Квинса» (1998—2007), озвучиванию Реми в мультфильме «Рататуй» (2007), а также по роли братьев Кёниг в сериале «Агенты „Щ.И.Т.“» (2014—2020).

Ранние годы 
Освальт родился Портсмуте, Виргиния, в семье Карлы и Ларри Джея Освальтов. Он учился в Broad Run High School в Ашберне, которую окончил в 1987 году, а затем окончил колледж Вильгельма и Марии в Уильямсберге.

Карьера 
Освальт начал выступать в стендап-шоу в конце 1980-х годов. Он писал сценарии к скетч-шоу «Безумное телевидение», а затем получил одну из главных ролей в сериале «Король Квинса», в котором он снимался в 1998—2007 годах.

В 2004 году Освальт выпустил комедийный альбом Feelin’ Kinda Patton, 10 июля 2007 года — второй альбом: Werewolves and Lollipops на студии Sub Pop, 23 августа 2009 года — 3-й альбом: My Weakness is Strong, который был номинирован на премию «Грэмми»).

В 2007 году Освальт озвучил крысёнка Реми в анимационном фильме «Рататуй». В 2014—2020 годах он появился в 10 эпизодах сериала «Агенты „Щ.И.Т.“», сыграв роли братьев Кёниг.
 
В августе 2016 года Освальт объявил, что работает над завершением документальной книги своей покойной жены Мишель Макнамары об Убийце из Золотого штата, которая осталась незавершённой на момент её смерти. В сентябре 2017 года Освальт объявил, что книга, под названием I’ll Be Gone In The Dark, будет выпущена 27 февраля 2018 года. Спустя менее чем через два месяца после выхода книги, 25 апреля 2018 года, полиция округа Сакраменто сообщила, что совершила арест по делу Убийцы из Золотого штата. Освальт опубликовал видео на своём аккаунте Instagram, сказав: «Мне кажется, что ты поймала его, Мишель». Освальт также добавил, что хотел бы посетить подозреваемого, если тот в действительности является убийцей: «не позлорадствовать или позлиться — задать ему вопросы, на которые [Макнамара] хотела ответить в конце книги».

Личная жизнь 
24 сентября 2005 года Освальт женился на писательнице Мишель Макнамаре. Их дочь, Элис Ригни Освальт, родилась в 2009 году. 21 апреля 2016 года Макнамара скончалась во сне, в доме семьи в Лос-Анджелесе, Калифорния. Её смерть наступила в результате ранее невыявленного сердечного заболевания и осложнений от предписанных лекарств (Аддерала, Ксанакса и Фентанила). Финальный эпизод третьего сезона сериала «Голдберги» был посвящён её памяти.

В июле 2017 года было объявлено, что Освальт обручился с актрисой Мередит Сэленджер. Они поженились в ноябре того же года.

Избранная фильмография

Кино и телевидение

Игры

Дискография

Альбомы

Долгоиграющие пластинки 
 Patton vs. Alcohol vs. Zach vs. Patton (2005) с Заком Галифианакисом
 Melvins/Patton Oswalt split 7" (2006) с The Melvins
 Comedians of Comedy Tour 3"CD (2006)
 The Pennsylvania Macaroni Company (2006) с Brian Posehn, Maria Bamford, и Eugene Mirman
 Frankensteins and Gumdrops (2008)

Появление объединённых альбомов 
 Beth Lapides' Un-Cabaret — The Good, The Bad, and the Drugly (2006)
 Beth Lapides' Un-Cabaret — The Un & Only (2002)
 Comedy Death-Ray (2007)

 DVDи 
 No Reason to Complain (DVD) (2004)
 My Weakness Is Strong! (DVD) (2009)

 Появление на DVD 
 Rock Against Bush, Vol. 2 DVD (2004)
 The Comedians of Comedy: Live at the El Rey (2005)
 The Comedians of Comedy: Live at the Troubadour (2007)
 Super High Me DVD (2007)

Публикации 
 JLA: Welcome to the Working Week (DC Comics, 2003)
 The Overrated Book (co-author with Henry H. Owings, 2006)
 The Goon noir (co-author with Thomas Lennon, Стивом Налсом и Eric Powell, 2007)
 The Rock Bible: Unholy Scripture for Fans & Bands (в соавторстве с Henry H. Owings, 2008)
 Zombie Spaceship Wasteland (2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Персоналии:Бербанк
Комики США
Стендап-комики США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Лауреаты премии «Грэмми»
Киноактёры США